Blackley ist der Familienname folgender Personen:

 Jamie Blackley (* 1991), britischer Schauspieler und Synchronsprecher
 John Blackley (* 1948), schottischer Fußballspieler und -trainer
 Martin Blackley (1976–2002), britischer Biathlet

und ein Ortsteil:
 Blackley (Manchester) von Manchester,  UK